

Rosa 

 2006-2007
Narbona